Laxárdalur steht für folgende Täler der Laxá genannten Flüsse in Island: 

 südlich des Súlufell zwischen Þingvatn und Hveragerði auf dem Gemeindegebiet von Grímsnes og Grafningur im Westen Islands, siehe Laxárdalur (Súlufell)
 südlich des Dalsfjall zwischen Höfn und Djúpivogur auf dem Gemeindegebiet von Hornafjörður im Südosten Islands, siehe Laxárdalur (Dalsfjall)
 nordwestlich des Mývatn auf dem Gemeindegebiet von Þingeyjarsveit (Fluss Laxá í Aðaldal), siehe Laxárdalur (Mývatn)
 westlich des Efriberg auf dem Gemeindegebiet von Dalabyggð im Westen Islands, siehe Laxárdalur (Efriberg)
 östlich von Búðardalur auf dem Gemeindegebiet von Dalabyggð im Westen Islands, siehe Laxárdalur (Búðardalur)
südwestlich des Leiðarhnúkur auf dem Gemeindegebiet von Snæfellsbær im Westen Islands, siehe Laxárdalur (Leiðarhnúkur)
 am Lónafjörður südwestlich von Þórshöfn auf dem Gemeindegebiet von Svalbarðshreppur im Nordosten Islands, siehe Laxárdalur (Lónafjörður)
nordöstlich des Langadallsfjall und östlich von Blöndúos auf dem Gemeindegebiet von Blöndúosbær und Skagabyggð im Norden Islands, siehe Laxárdalur (Langadallsfjall)
 südlich der Bucht Laxárvík auf dem Gemeindegebiet von Skagafjörður im Norden Islands, siehe Laxárdalur (Laxárvík)
 südöstlich des Munaðstungufjall auf dem Gemeindegebiet von Reykhólahreppur im Nordwesten Islands, siehe Laxárdalur (Munaðstungufjall)